Stężyca (gemeente in powiat Kartuski)
 Stężyca (gemeente in powiat Rycki)
 Stężyca (Lublin)
 Stężyca (Pommeren)